Jog steht für:
 Vishnu Govind Jog (1922–2004), indischer Violinist
 Jog Falls, Wasserfälle im südindischen Bundesstaat Karnataka
 Jog (Raga), ein Raga in der nordindischen Musik
 Jog Dial, ein Bedienelement bei elektronischen Geräten in Form eines mit dem Finger drehbaren Rades
 Jog/Shuttle, ein Bedienelement bei Videorecordern sowie Laserdisc- und DVD-Playern
 einen sehr langsamen, mit kurzen Schritten ohne Schwebephase ausgeübten Trab im Westernreiten

Die Abkürzung JOG steht für:
 Flughafen Adisucipto in Indonesien als IATA-Code
 Joint Operations Graphic, militärische Landkarten der NATO im Maßstab 1:250.000

JOG